Яблонов — село в Словаччині, Левоцькому окрузі Пряшівського краю.
 Яблонов-над-Турньоу — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.

Також 
 Яблунів